Bundesstadt bezeichnet:

 in der Schweiz die Hauptstadt Bern, siehe Hauptstadtfrage der Schweiz
 in Deutschland die Stadt Bonn als Verwaltungszentrum des Bundes (und ehemals zweiten Regierungssitz), siehe Bonn #Bundesstadt (Standort von Bundesbehörden)

Siehe auch:
 Bundeshauptstadt